«Убийца» () — будущий американский фильм в жанре триллера режиссёра Дэвида Финчера, снятый по одноимённому комиксу. Главные роли в нём играют Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон. Премьера состоится на Netflix 10 ноября 2023 года.

Сюжет 
В основу сценария фильма лёг одноимённый французский комикс Алексиса Ноулента. Главный герой — опытный киллер, который переживает психологический кризис и начинает чувствовать раскаяние за свои преступления.

В ролях 
 Майкл Фассбендер
 Тильда Суинтон

Производство и премьера 
Работа над проектом началась в 2021 году. Сценарий написал Эндрю Кевин Уокер, оператором стал Эрик Мессершмидт. Главные роли в картине сыграют Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон. Съёмки начались в ноябре 2021 года в Париже, позже проходили в Доминиканской республике, в Новом Орлеане и в Иллинойсе. Они закончились 28 марта 2022 года.

Премьера фильма состоится на Netflix 10 ноября 2023 года.

Примечания 

Оригинальные фильмы Netflix
Фильмы Дэвида Финчера